Löhe steht für:

 Löhe (Asbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Asbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Löhe (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Moitzfeld von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Löhe (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Löhe (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Löhe (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

alle nördlich und südlich der mittleren Sieg (Fluss) gelegen

 Löhe (Sauensiek), Ortsteil der Gemeinde Sauensiek, Landkreis Stade, Niedersachsen

Löhe ist der Familienname folgender Personen:

 Frederic Löhe (* 1988), deutscher Fußballtorhüter
 Heinrich Löhe (1877–1961), deutscher Professor der Medizin und Generalarzt der Reserve
 Jean Löhe (1901–1990), deutscher Tenor
 Johann Conrad Löhe (1723–1768), deutscher Gelehrter
 Klaus Löhe (1944–2015), deutscher Politiker
 Wilhelm Löhe (1808–1872), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Wunibald Löhe (1869–1945), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksamtmann

Siehe auch:
 Löh